Luchian se poate referi la:

Luchian Cobiliță (1812–1851), țăran huțul, lider al răscoalelor țărănești din Bucovina
Ștefan Luchian (1868–1916), pictor român
Octavian Luchian (1903–1981), colecționar de monede, numismat și inginer român
Dragoș Luchian (n. 1932), politician român
Ioan Luchian Mihalea (1951–1993), compozitor, dirijor și realizator român de televiziune
Ion Luchian (n. 1951), politician român

Prenume masculine românești
Nume de familie românești